

Села:
 Ясне — Волинська область, Ковельський район
 Ясне — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Ясне — Запорізька область, Мелітопольський район
 Ясне — Кіровоградська область, Голованівський район
 Ясне — Полтавська область, Карлівський район
 Ясне — Рівненська область, Рівненський район
 Ясне — Тернопільська область, Тернопільський район
 Ясне — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
Селища:
 Ясне — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Ясне — Вінницька область, Чернівецький район
 Ясне — Донецька область, Докучаєвська міська рада
 Ясне — Луганська область, Луганський район

 Ясне — житловий масив міста Дніпро, Новокодацький район.

 Ясне — колишня назва смт Наркевичі Волочиського району Хмельницької області

Села:
 Ясне — Архангельська область, Пінезький район
 Ясне — Приморський край, Чугуївський район

Див. також 
 Ясне; до 1938 року Каукемен (), у 1938–1946 роках — Кукернеезе () — селище Славського району Калінінградської області